Insekto (tytuł oryg. Bugged, 2009-2010) – francuski serial animowany stworzony przez Rafaela Curulla i Francka Demollière'a. Wyprodukowany przez Timoon Animation.

Premiera serialu we Francji miała miejsce 24 listopada 2009 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 2 stycznia 2012 roku na antenie teleTOON+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o losach nieustępliwego myśliwego Murphy'ego, który próbuje złapać pomarańczową, dużą wesz o imieniu Puck. Złapanie Pucka nie należy do najłatwiejszych, jak mogłoby się wydawać. Murphy ma wielkiego pecha i zawsze coś stoi na przeszkodzie realizacji jego planu.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2010